Bourguet ist der Nachname von:
Louis Bourguet (1678–1742), Schweizer Universalgelehrter, Geologe und Paläontologe
Pierre du Bourguet (1910–1988), französischer Jesuit, Archäologe, Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Le Bourguet